Bohemund III. ist der Name folgender Personen:

 Bohemund III. (Antiochia) (der Stotterer; 1144–1201), Fürst von Antiochia
 Bohemund III. (1237–1275),  Graf von Tripolis, siehe Bohemund VI. (Antiochia)